Монтанелли — итальянская фамилия.

 Монтанелли, Джузеппе (1813—1862) — деятель итальянского Рисорджименто.
 Монтанелли, Индро (1909—2001) — итальянский журналист.